En matemáticas, un grupo aditivo puede ser:

 un grupo abeliano, cuando se lo escribe utilizando el símbolo + para su operación binaria;
 el grupo subyacente en adición de un campo, anillo, espacio vectorial u otra estructura que posee la adición como una de sus operaciones;
 un esquema de grupo representando el grupo aditivo subyacente functor.

Álgebra abstracta
Estructuras algebraicas